Arié steht für:

 Automobiles Arié, ein ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen

Arié ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Malachi Beit-Arié (* 1937), israelischer Kodikologe und Paläograph

Siehe auch:
 Arie (Begriffsklärung)
 Arieh
 Aryee